Bodenseestadion steht für:

 ImmoAgentur-Stadion (Bregenz), ehemals Casino-Stadion
 Bodenseestadion (Konstanz)